Пе́ттерссон () — шведське патронімічне прізвище.

Відомі носії:

 Аллан Петтерссон (; 1911—1980) — шведський композитор, представник скандинавської музики XX ст.
 Джим Петтерссон (;  1983) — шведський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату світу (2014).
 Еліас Петтерссон (;  1998) — шведський хокеїст.
 Ісак Петтерссон (;  1997) — шведський футболіст, воротар.
 Йорген Петтерссон (;  1975) — шведський футболіст, що грав на позиції нападника
 Карл Еміль Петтерсон (; 1875—1937) — шведський мореплавець.
 Рольф Петтерссон (;  1941) — шведський орієнтувальник, переможець чемпіонатів світу.
 Ронні Петтерссон (;  1940) — шведський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Сімон Петтерссон (;  1994) — шведський дискобол, олімпійський медаліст.
 Стефан Петтерссон (;  1963) — шведський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Тіммі Петтерссон (;  1977) — шведський хокеїст.
 Том Петтерссон (;  1990) — шведський футболіст, захисник.
 Торстен Петтерссон (Шачінандана Свамі; ;  1954) — німецький кришнаїтський гуру.
 Торстен Петтерссон (;  1955) — фінський шведсько-мовний письменник, поет.
 Фредрік Петтерссон (;  1987) — шведський хокеїст.
 Юхан Петтерссон (;  1973) — шведський гандболіст, олімпійський медаліст (1996, 2000).
 Ісак Петтерссон (;  1997) — шведський футболіст, воротар.

Див. також 
 Петерсон
 Пітерсон